Fromherz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Fromherz (1902–1976), deutscher Chemiker
 Johann Nepomuk Fromherz (1801–1892), deutscher Politiker
 Karl Fromherz (1797–1854), deutscher Chemiker und Mediziner
 Peter Fromherz (* 1942), deutscher Biochemiker